ksiądz – duchowny chrześcijański
 Ksiądz – brytyjski dramat obyczajowy z 1994 roku
 Ksiądz – amerykański film akcji, sci-fi z 2011 roku
 Ksiądz – polski film krótkometrażowy w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego

Zobacz też

Linki zewnętrzne